Paul Winterstein dit Hono Winterstein est un guitariste de jazz manouche alsacien, né à Forbach le .

Biographie 
Paul Winterstein est né à Forbach dans une famille modeste. Il fait ses premières gammes en autodidacte sur la guitare que ses parents lui offrent à l'occasion de son neuvième anniversaire. Il accompagne Patricia Kaas à l'époque de ses débuts dans la chanson et joue dans l'orchestre du cabaret de Kirrwiller. Musicien fidèle de Biréli Lagrène, il suit également Dorado Schmitt ou Tchavolo Schmitt.

Discographie

Filmographie 
 2017 : Django

Notes et références

Liens externes  

Guitariste français de jazz
Naissance en février 1962
Naissance à Forbach
Musicien tzigane
Musicien de jazz manouche
Musicien alsacien
Sinti et manouche